

Sigle 
 National Union of Mineworkers  – Unione Nazionale dei Minatori, sindacato britannico
 National Union of Mineworkers  – Unione Nazionale dei Minatori, sindacato sudafricano

Codici 
 num – codice ISO 639-3 della lingua niuafo'ou

Geografia 
 Num – isola dell'arcipelago indonesiano delle isole Schouten

Altro 
 Num – abbreviazione del libro dei Numeri
 Num in portoghese significa nessuno